Петрося́н () — армянская фамилия. Образована от мужского имени Петро́с.

Известные носители 
 Петросян, Аделия Тиграновна (род. 2007) — российская фигуристка.
 Петросян, Алвард Бардуховна (1946—2022) — армянская писательница, публицист.
 Петросян, Алексан Макарович (род. 1956) — армянский депутат и предприниматель.
 
 Петросян, Ара (род. 1967) — кипрский футболист.
 Петросян, Аревик Гамлетовна (род. 1972) — армянский государственный и политический деятель.
 
 Петросян, Арсен Самвелович (род. 1991) — армянский футболист.
 Петросян, Артак (род. 1980) — армянский футболист.
 Петросян, Арташес Рубенович (род. 1952) — армянский политик.
 
 Петросян, Аршак Багратович (род. 1953) — советский и армянский шахматист.
 Петросян, Астхик Петросовна (1913—1980) — советская ткачиха, передовик ткацкого производства, Герой Социалистического Труда.
 
 Петросян, Беник Гегамович (1939—1996) — армянский советский скульптор.
 
 Петросян, Вардгес Амазаспович (1934—1994) — советский армянский писатель, публицист и общественный деятель.
 Петросян, Вартан Аветович (1895—1968) — советский партийный и государственный деятель.
 
 Петросян, Вреж Геворкович (1951—2021) — армянский кинорежиссёр и кинооператор.
 Петросян, Гагик Размикович (род. 1973) — общественный и политический деятель непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
 Петросян, Галуст Арменович (род. 1981) — армянский футболист.
 Петросян, Гарегин Бахшиевич (1902—1997) — армянский советский математик, доктор физико-математических наук, профессор.
 Петросян, Геворг (род. 1985) — итальянский спортсмен, выступающий в кикбоксинге и тайском боксе.
 Петросян, Георгий Михайлович (род. 1953) — министр иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики с 2005 года.
 Петросян, Давид Рафикович (род. 1966) — глава общины Нор-Норк.
 Петросян, Давит Геворкович (род. 1984) — армянский шахматист.
 Петросян, Евгений Ваганович (род. 1945) — советский и российский писатель-юморист, артист разговорного жанра и телеведущий.
 Петросян, Карлос Хачикович (род. 1951) — армянский военный деятель.
 Петросян, Леонард Георгиевич (1953—1999) — политический деятель Армении.
 Петросян, Леон Аганесович (род. 1940) — советский и российский математик, работающий в области теории игр.
 Петросян, Мадат (1866—1944) — армянский советский писатель.
 Петросян, Мануэль (род. 1998) — армянский шахматист.
 Петросян, Мариам Сергеевна (род. 1969) — армянский художник-мультипликатор, писательница.
 Петросян, Маринэ (род. 1960) — армянская поэтесса и публицист.
 Петросян, Мнацакан Тадевосович (род. 1966) — армянский политик.
 Петросян, Назар Самвелович (род. 1951) — советский футболист, советский, армянский и российский футбольный тренер.
 Петросян, Норик Хачикович (род. 1939) — советский и армянский политический деятель.
 Петросян, Петрос Акопович (1968—2012) — армянский художник-живописец.
 Петросян, Размик Аршакович (род. 1940) — участник Карабахского движения.
 Петросян, Рафик Гарегинович (1940—2021) — депутат парламента Армении.
 
 Петросян, Сергей Арсенович (1988—2017) — российский тяжелоатлет.
 Петросян, Сос Грачикович (род. 1948) — советский и армянский артист и режиссёр цирка.
 
 
 Петросян, Хачик Борисович (род. 1974) — армянский политический деятель.
 Петросян, Шаген Николаевич (1912—1999) — доктор юридических наук, председатель Верховного суда Армянской ССР.
 Петросян, Шушан Самвеловна (род. 1967) — армянская эстрадная певица.
 Петросян, Эрик (род. 1988) — армянский футболист.
 Петросян, Юрий Ашотович (1930—2011) — советский и российский востоковед.

См. также

Примечания